The Eye – album szwajcarskiego zespołu Yello
 The Eye – album King Diamond
 The Eye – album islandzkiego KUKL
 The Eye (film) – horror wschodnioazjatycki, nakręcony w 2002 roku
 The Eye (remake) – amerykański remake horroru z 2002 roku, nakręcony w 2007 roku
 The Eye (instancja) – instancja w grze World of Warcraft